Учек — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 16 км по правому берегу реки Малая Иша. Длина реки составляет 23 км. 
В 11 км от устья, по левому берегу реки впадает река Карым

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Малой Иши
Реки Чойского района